Кристин Гёрке (; род. 1969) — американское драматическое сопрано.

Детство и образование 
Дочь Ричарда Герке и Маргариты Герке. Кристин Герке родилась в 1969 году в штате Нью-Йорк. Она выросла в Медфорде, штат Нью-Йорк, где посещала начальную школу Tremont, среднюю школу Oregon Avenue и среднюю школу  . После окончания школы Гёрке училась в  в течение одного семестра осенью 1986 года, на музыкального педагога по специальности — кларнет. В течение своего обучения Кристин стала все более и более интересоваться вокальной музыкой и в конечном счете решила получить степень по вокальному исполнительству. В 1989 году Гёрке поступила в студенческую музыкальную программу в университете Стони Брук, которую она закончила весной 1994 года со степенью по вокалу. Гёрке была участницей Программы молодых артистов Метрополитен-опера с 1994 по 1997 год.

Карьера 
Гёрке начала свою карьеру с исполнения второстепенных ролей в Метрополитен-опера в рамках программы молодых артистов. Среди других ролей она появилась в роли Первой леди опере Моцарта «Вошлебная флейта», Верховной жрицы в «Аиде» Верди и корабельного доктора / космического близнеца в опере Филиппа Гласса «». В сезоне 1997/98 Гёрке исполнила свою первую главную роль в Метрополитен-опера — ею стала донна Эльвира в опере Моцарта «Дон Жуан» .

В 1997 году Герке получила свою первую главную роль за пределами MET, главной роли «» в Glimmerglass Opera. В том же году исполнила ту же роль в Нью-Йоркской опере, а также на концерте с  в Джордан Холл в Бостоне в 2000 году. Существует запись выступления.

После того, как её голос изменился, Гёрке перешла к ролям, требующим более мощного голоса, таким как героини опер Вагнера. В 2013 году Гёрке исполнила роль Жены Дайера в «Женщина без тени» в Метрополитен-опера, получив широкое признание критиков, после чего ей предложили роль Брунгильды в постановке цикла «Кольца нибелунга» в 2018/19 годах. В том же оперном театре в 2015 году она исполнила главную партию в «Турандот» Пуччини.

Гёрке сотрудничала с Эдинбургским международным фестивалем, дебютировав в роли Брунгильды в постановке «Валькирии» 2017 года, вернулась с оперой «Зигфрид» в 2018 году и завершила «Гибелью богов» в 2019 году.

2 октября 2005 года Гёрке вышла замуж за Джеймса Холлоуэе, бывшего шеф-повара, который сейчас работает в строительном бизнесе своей семьи У них две дочери, и они являются жителями Тинека в Нью-Джерси.

Награды 
Гёрке получила множество призов и выиграла несколько музыкальных конкурсов. Она выиграла учебный грант Роберта Джекобсона (1994),  (1996), и премию Джорджа Лондона (1996), а также  (1997). В 2001 году Гёрке была удостоена престижной премии Ричарда Такера. Она также была отмечена наградой . В 2010 году она получила Премию выдающихся выпускников Университета Стони Брук.

Гёрке присутствует на двух компакт-дисках, удостоенных премии Грэмми: запись 1999 года «» Бенджамина Бриттена с Национальным симфоническим оркестром и запись 2003 года Ральфа Вогана Уильямса " с Робертом Спано и . В 2014 году она получила награду Хелпманн за лучшую женскую роль в опере за выступление в Электре с Сиднейским симфоническим оркестром.

Роли 

 Агриппина, «Агриппина» (Гендель)
 Альцина, «Альцина» (Гендель)
 Алиса Форд, «Фальстаф» (Верди)
 Ариадна, «Ариадна на Наксосе» (Рихард Штраус)
 Армида, «Ринальдо» (Гендель)
 Брунгильда, «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов» (Вагнер)
 Кассандра, «Троянцы» (Берлиоз
 Хрисофемида, «Электра» (Рихард Штраус)
 Графиня Альмавива, «Свадьба Фигаро» (Моцарт)
 Донна Анна, «Дон Жуан» (Моцарт)
 Донна Эльвира, «Дон Жуан» (Моцарт)
 Жена красильщика, «Женщина без тени» (Рихард Штраус)
 Электра, «Электра» (Рихард Штраус)
 Электра, «Идоменей» (Моцарт)
 Эллен Орфорд, «Питер Граймс» (Бенджамин Бриттен)
 Елизавета, «Тангейзер» (Вагнер)
 Женский хор, «» (Бенджамин Бриттен)

 Фьордилиджи, «Так поступают все» (Моцарт)
 Гутруна, «Гибель богов» (Вагнер)
 Ифигения, «» (Глюк)
 Кундри, «Парсифаль» (Вагнер)
 Леди Макбет, «Макбет» (Верди)
 Леонора, «Фиделио» (Бетховен)
 Маршальша, «Кавалер розы» (Рихард Штраус)
 Мюзетта, «Богема» (Пуччини)
 Норма, «Норма» (Беллини)
 Мадам Лидуан, «Диалоги кармелиток» (Пуленк)
 Ортруда, «Лоэнгрин» (Вагнер)
 Розалинда, «Летучая мышь» (Иоганн Штраус-сын)
 Зиглинда, «Валькирия» (Вагнер)
 Сента, «Летучий голландец» (Вагнер)
 Третья норна, «Гибель богов» (Вагнер)
 Турандот, «Турандот» (Пуччини)
 Вителлия, «Милосердие Тита» (Моцарт)

Избранная дискография 
 Liebslieder Waltzes Брамса с Робертом Шоу и певцами фестиваля Роберта Шоу], Telarc Records, 1993.
 Матер Стабат Дворжака с Робертом Шоу и Атлантическим симфоническим оркестром, Telarc Records, 2000.
 Томас Беверидж, Йизкор Реквием, Naxos American Classics, 2000.
 Военный реквием Бенджамина Бриттена с Робертом Шафером и Национальным симфоническим оркестром, Наксос, 2000.
 Iphigénie en Tauride Кристофа Виллибальда Глюка с Бостонским барокко, Теларк, 2000.
 Морская симфония Ральфа Вогана Уильямса с Атлантическим симфоническим оркестром, Теларк, 2002.

Примечания

Ссылки 
 Официальная веб-страница Кристины Гёрке 
 Страница агентства IMG Artists на Кристине Гёрке
 Архив Лотте Леманн, профиль Кристины Гёрке

Выпускники Университета штата Нью-Йорк в Стони-Брук‎е
Персоналии:Тинек
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1969 году
Лауреаты премии Хелпманна за лучшую женскую партию в опере